Йосифов може да се отнася за:

 Александър Йосифов (1940-2016) – български композитор, диригент и музикален педагог;
 Димитър Йосифов (1855-1931) – български стенограф и преподавател;
 Илия Йосифов (? -1914) – български революционер, деец на ВМОРО;
 Йордан Йосифов (р. 1932) – футболист;
 Йосиф Йосифов (1911-2001) – български оперен диригент и композитор;
 Константин Йосифов (1893-1977) – български инженер;
 Наум Йосифов (1886- след 1945) – български революционер, деец на ВМОРО.

Български фамилни имена